

Patronyme 

 Antonio de Bellis (), peintre italien ;
 Catherine Bellis (née en 1999),  joueuse de tennis américaine ;
 Hubert Bellis (1831-1902), artiste peintre et peintre décorateur belge ;
 Jonathan Bellis (né en 1988), coureur cycliste mannois :
 Richard Bellis (né en 1946), compositeur et acteur américain.

Toponyme 

 Bellis (Alberta), hameau du Comté de Smoky Lake, situé dans la province canadienne d'Alberta.

Autres 
 Bellis, genre de plantes herbacées de la famille des Asteraceae ;
 Bellis (M916), chasseur de mines de classe Tripartite de la Composante marine de l'armée belge.